Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2016 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 20. Mai 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

2016
Dameneinzel (Qualifikation)